Henry Percy puede referirse a:
Henry Percy (1341-1408), I conde de Northumberland.
Henry Percy (Hotspur) (1364-1403), noble, militar.
Henry Percy, IV conde de Northumberland (1449-1489).
Henry Percy (1785-1825), militar.
Henry Percy, 7.º duque de Northumberland (1846-1918).
Henry Percy, 9.º duque de Northumberland (1912-1940).
Henry Percy, 11.º duque de Northumberland (1953-1995).